Puechberg ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Matthias Puechberg (1708–1788), Hauptbuchhalter der österreichischen Hofrechenkammer

Siehe auch:
 Puchberg